San Fili – comune italiano in provincia di Cosenza
 San Fili – frazione di Locri nella città metropolitana di Reggio Calabria
 San Fili – frazione di Martirano in provincia di Catanzaro
 Castello San Fili – casino fortificato a Stignano in Calabria